«Grand Colombier» puede referirse a:
 Grand Colombier, isla francesa situada en San Pedro y Miquelón.
 Grand Colombier, cima francesa situada en el departamento francés de Ain.